Midlum peut faire référence à :

Toponyme

Allemagne 
 Midlum, une commune de l'arrondissement de Frise-du-Nord, en Schleswig-Holstein;
 Midlum, écart de la commune de Jemgum, en Basse-Saxe ;
 Midlum, écart de la commune de Wurster Nordseeküste, en Basse-Saxe.

Pays-Bas 
 Midlum, un village situé dans la commune néerlandaise de Harlingen.

Autre 
 Renault Midlum, un camion léger fabriqué de 1999 à 2013.